Fulvius Nobilior ist der Name folgender Personen:

 Quintus Fulvius Nobilior, römischer Politiker, Konsul 153 v. Chr.
 Servius Fulvius Paetinus Nobilior, römischer Politiker, Konsul 255 v. Chr.